Афо́нькино () — село у складі Казанського району Тюменської області, Росія.

Населення — 681 особа (2010, 699 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 95 %

Примітки

Джерела 
 

Населені пункти Казанського району
Села Тюменської області